Emil Nowakowski – ex calciatore polacco
 Piotr Nowakowski – pallavolista polacco
 Richard Nowakowski – ex pugile tedesco